Jean-Pierre Lachaux est un dessinateur et peintre français, né le 3 décembre 1951 à Lyon (Rhône).

Ses tableaux sont signés "JP Lachaux", et portent toujours au revers son sigle porte-bonheur "GMB" (pour Gaspard, Melchior, Balthazar).

Biographie 
Dès son enfance, Jean-Pierre Lachaux dessine et fréquente assidument le cinéma de son quartier, à Lyon. Obligé de travailler très tôt, il suit pendant plusieurs années les cours du soir à l'Ecole préparatoire d'art du Petit Collège (actuelle Classe préparatoire de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon) puis à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon (actuelle Ensba Lyon) où il acquiert une base solide dans la maîtrise du dessin. Sans diplôme, Jean-Pierre Lachaux parvient à avoir une reconnaissance du public, obtenant à ses 18 ans le 1er Prix d'arts plastiques au Salon artistique de Hyères (Var). C'est à cette époque qu'il rencontre Jacques Baur (1920-2003), médecin homéopathe lyonnais reconnu, avec lequel il va se lier d'amitié et qui l'encouragera et le soutiendra vivement dans son travail artistique. Jusqu'en 1986, Jean-Pierre Lachaux continue son travail d'imprimeur, et ne se consacre à sa peinture uniquement la nuit. A cette date, il décide de ne vivre que de sa peinture, rentre à la Maison des Artistes et participe à de nombreuses expositions. En 1989, il participe notamment au Salon des Indépendants au Grand Palais, à Paris (Seine).

Ses deux thèmes de prédilection, dans ses créations, sont la ville de Lyon et l'univers du cirque, étant un admirateur des films de Federico Fellini.

Jean-Pierre Lachaux vit et travaille depuis plusieurs années à Villeurbanne (Rhône). Il expose régulièrement à Lyon sur le Marché de la création, sur les quais de Saône du Vieux Lyon.

A l'été 2016, il participe notamment avec d'autres artistes à la réalisation de fresques murales à la résidence du Château Gaillard, à Villeurbanne (Rhône).

Expositions personnelles 

 2017: Centre culturel l'Aqueduc, Dardilly (Rhône)
 2008: Espace culturel André Malraux, Tarare (Rhône)
 2004: Commission Européenne, Bruxelles (Belgique)
 2003: Galerie Saint-Paul, Lyon (Rhône)
 1995: Galerie Jara, Lyon (Rhône)
 1994: Galerie Les Nabis, Caluire (Rhône)
 1992: Galerie Beckert, Villeurbanne (Rhône)
 1989: Fondation Richart, Paris - Lyon (Rhône)
 1988: Société Hewlett Packard, Lyon (Rhône)
 1986: Atelier Terre de Sienne, Lyon (Rhône); Galerie Arte, Lyon (Rhône)
 1983: Galerie Bellecour, Lyon (Rhône)
 1982: Galerie Petersen, Lyon (Rhône); Galerie Fersen, Antibes (Alpes-Maritimes)
 1975-80: Galerie Lety, Vienne (Isère)

Exposition collectives 

 1991: Salon Espace 3000, Hyères (Var)
 1989-90: Salon des Indépendants, Grand Palais, Paris
 1986-88: Salon des peintres du spectacle, Maison de Radio France, Paris
 1974: Chapelle Ampère, Lyon (Rhône)
 1972: Festival Arts plastiques, Hyères (Var)
 1972-75 - 1987-88: Salon Sud-Est, Lyon (Rhône)
 1970-71: Salon Regain, Lyon (Rhône)

Bibliographie 

 Béatrice Bonnal (dir.), Jean-Pierre Lachaux: un artiste libre, Artista Volante, Villeurbanne, 2012, 154 p. (ISN 978-2-917838-08-2)

Références 

Naissance en décembre 1951
Naissance à Lyon
Dessinateur français
Peintre français du XXe siècle